Arbeitsdienst steht für:
 Freiwilligendienst, eine institutionalisierte Form ehrenamtlicher Arbeit
 Zwangsarbeit, Zwangsverpflichtung zur Arbeit

Arbeitsdienst steht auch für die jeweiligen Organisationsformen:
 Freiwilliger Arbeitsdienst, ein öffentlich gefördertes Beschäftigungsprogramm in der Weimarer Republik
 Freiwilliger Arbeitsdienst (Österreich), ab 1936 Staatlicher Arbeitsdienst, eine Maßnahme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der österreichischen Ersten Republik und im autoritären Ständestaat
 Reichsarbeitsdienst (RAD), eine verpflichtend vorgeschriebene Arbeitsleistung junger Menschen im nationalsozialistischen Deutschen Reich
 Dienst für Deutschland, ein 1952 in der DDR eingeführter freiwilliger kasernierter Arbeitsdienst